Бабура

 Бабура — русское прозвищное имя.
 Бабура — проектируемая станция Ташкентского метрополитена.
 Бабура - съедобный гриб, то же, что сморчок

Примечания